Замостянська сільська рада — Чернівецька область, Вижницький район
 Замостянська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район